Museum für Fotografie (Berlijn)
Museum für Photographie (Braunschweig)